Rywalizacja kobiet w snowboardowym slalomie równoległym podczas mistrzostw świata w Kreischbergu została rozegrana 22 stycznia 2015 roku na trasie o nazwie Herbert 2. Tytułu sprzed dwóch lat nie obroniła Rosjanka Jekatierina Tudiegieszewa, która odpadła w ćwierćfinale. Nową mistrzynią świata została Czeszka Ester Ledecká. Wicemistrzostwo świata wywalczyła reprezentantka gospodarzy, Julia Dujmovits, natomiast brązowy medal zdobyła jej rodaczka - Marion Kreiner.

Wyniki

Kwalifikacje 

 Zawodniczki z lepszymi czasami kwalifikacji miały prawo do wyboru szybszej trasy, w tym przypadku była to trasa czerwona.

1/8 finału

Ćwierćfinał

Półfinał

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2015